Томага́вк (То́махок) () — боевой топор индейцев Северной Америки

Вооружение, военная и автомобильная техника 
 Curtiss P-40 Tomahawk — британское название американского поршневого истребителя времён Второй Мировой войны.
 BGM-109 Tomahawk — американская крылатая ракета, разработанная корпорацией General Dynamics в середине 1970-х годов.
 Martin Tomahawk — американский опытный противотанковый ракетный комплекс, разрабатывавшийся компанией Glenn L. Martin Company в начале 1960-х годов.
 Nike Tomahawk (также именуемая Taurus-Nike-Tomahawk) — опытная ракета класса «земля—космос» для перехвата космических целей на низкой околоземной орбите при помощи ЯБЧ, разработанная корпорацией Sandia Corp. в 1960-е годы, применялась исключительно в исследовательских целях.
 Dodge Tomahawk — концептуальный мотоцикл-прототип компании Dodge

Вымышленные миры 
 Томагавк (Уорпас) — персонаж «Вселенной трансформеров»

Кинематограф 
 «Билет в Томагавк» — американский фильм в жанре вестерн 1950 года.

Музыка 
 Tomahawk — американская группа, основанная в 2000 году и играющая экспериментальный альтернативный метал
 «Tomahawk» — дебютный студийный альбом группы Tomahawk

Другое 
 Томагавк (геометрия) — инструмент в геометрии